Бе́хтеревы — древний вятский род.

Этимология 
Возможно, фамилия происходит от слова пехтерь — прожорливый и неповоротливый человек. Однако не исключён и другой вариант. С середины XV века на Руси получил распространение воинский доспех из нескольких рядов мелких пластин, соединённых кольчужной сеткой, — бехтерец. По мнению специалистов по доспехам, название берёт начало из персидского языка. На персидском бехтар означает «лучший». Подразумевается, что данный вид кольчуги — улучшенного типа, то есть она усилена металлическими пластинками.

История рода 
В Ономастиконе Веселовского упоминается житель города Ярославля Бехтерь Яковлевич Молвянинов (1568 год). Согласно писцовой книге 1629, в чёрной тягловой деревне Мартынова Верховского стану Слободского уезда жил в чужом дворе бобыль Федка Иванов сын (Федор Иванович) Бехтерев. Это самый древний из известных по документам представитель рода. Вполне вероятно, что это тот самый Фёдор, от которого пошли все Бехтеревы. Смущает только тот факт, что деревня эта лежит к северо-востоку от Хлынова, а центр расселения Бехтеревых, починок Мишки Шишкина — к западу. Сейчас уже невозможно узнать, бросила ли его родня или он сам ушёл от детей и внуков.

Известные представители 
 Бехтерев, Владимир Михайлович (1857—1927) — выдающийся русский психиатр, физиолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик
 Бехтерев, Пётр Владимирович (1886—1938) — советский инженер, изобретатель, главный конструктор конструкторского отдела Остехбюро
 Бехтерева, Наталья Петровна (1924—2008) — советский и российский нейрофизиолог, академик РАН и РАМН
 Бехтерев, Сергей Станиславович (1958—2008) — советский и российский актёр театра и кино.

См. также 
 Бехтерев

Примечания

Литература